Questo articolo parla solo delle religioni maggiori, escludendo altre religioni, come ebraismo, sikhismo e bahaismo.

Se si nota, le religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo e islam, mostrano due dati; sono il numero di persone che credono in Dio e il numero di persone che praticano la propria religione seguendo i propri riti.

Spesso il numero dei buddisti è accorpato al numero di membri di altre  religioni orientali, come il taoismo, il confucianesimo, lo shintoismo e l'animismo..

In alcuni dati una colonna contiene più informazioni.

Religioni per nazione

Precisazioni 

Alcune nazioni comprendono delle repubbliche non-riconosciute o regioni autonome. Ecco l'elenco:

Fonti 
 The US State Department's International Religious Freedom Report 2007 
 The US State Department's Background Notes 
 CIA FactBook  
 adherents.com  
 Religious Freedom page 
 Religious Intelligence 
 World Statesmen 
 BBC News's Muslims in Europe: Country guide 
 Vipassana Foundation's Buddhists around the world 
 Catholic Hierarchy's Statistics of Catholic population by country

Note

Voci correlate 
 Religioni in Africa
 Religioni in Asia
 Religioni in Europa

Liste di geografia
Religione per stato